Heinrich Gehrke ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Gehrke (Widerstandskämpfer) (1887–??), deutscher Widerstandskämpfer
 Heinrich Gehrke (Richter) (* 1939), deutscher Jurist und Richter